Лот може да се отнася за:
 Лот (Библия), герой от Библията
 Лот (легенда за крал Артур), герой от легендата за крал Артур
 Лот (река), река във Франция
 Лот (департамент), департамент във Франция
 Лот (единица), единица за маса